Addome – parte costituente il corpo di un animale o persona, dove sono racchiusi i visceri
 Addome – in anatomia la cavità corporea che, assieme alla cavità toracica, costituisce il cosiddetto celoma
 Addome –  parte o tagma posteriore del corpo, a continuazione del torace negli artropodi
 Addome degli insetti –  terza regione morfologica del corpo degli insetti

Pagine correlate 
 Ventre (disambigua)